Västra Ryds socken kan syfta på:

Västra Ryds socken, Uppland
Västra Ryds socken, Östergötland